przeobrażenie tłuszczowo-woskowe
 zmydlanie